Myasíshchev  es un apellido que puede estar haciendo referencia a:

 Vladímir Miasíshchev (1902–1978), diseñador soviético de aeronaves.
 Oficina de diseño Miasíshchev, Oficina de diseño experimental V. M. Myasíshchev.